Oliver James Palmer, né le , est un footballeur britannique qui joue comme attaquant pour le club de National League Wrexham.

Biographie

Jeunesse 
Né à Epsom, dans le Surrey, Palmer soutient Wimbledon dans son enfance, pour qui son grand-père Tony Wright a joué dans les années 1950. Il cesse de soutenir le club après son déménagement à Milton Keynes, déclarant . Il fréquente l'école Therfield de 2003 à 2008.

Carrière

Woking 
Ayant progressé dans le système des jeunes à Woking, Palmer a été choisi pour l'équipe nationale d'universités de l'Angleterre en 2010, et signe plus tard un premier contrat d'équipe en août de cette année. Palmer est ensuite prêté à un autre club de Conference South St Albans City en novembre 2010 et marque un but en cinq apparitions. Il termine 2010-11 avec deux buts en  pour Woking et a signé un nouveau contrat d'un an avec le club après la fin de la saison.

Havant et Waterlooville 
Après avoir été rappelé d'une période de prêt à Boreham Wood, Palmer signe pour un autre club de Conference South Havant and Waterlooville de façon permanente en . Après sept buts en cinq apparitions, le club de deuxième division Charlton Athletic aurait été intéressé à le signer. Palmer a terminé 2012-13 en tant que meilleur buteur conjoint de la Conférence Sud avec 25 buts en 42 apparitions et a également été nommé joueur de l'année.

Mansfield Town 
Palmer signe pour le club nouvellement promu en quatrième division, Mansfield Town, le , pour un contrat de deux ans pour un montant non divulgué. Il fait ses débuts un jour plus tard en tant que remplaçant à la  minute lors d'une défaite 2-0 contre Scunthorpe United et marque son premier but lors d'une victoire 1-0 contre Wycombe Wanderers le . 

Le , Palmer rejoint le club cinquième division de Grimsby Town avec un premier prêt d'un mois. Il marque lors de ses débuts à domicile face au leader de la ligue Barnet le 17 janvier, marquant le premier but de Grimsby dans une victoire 3-1. Le prêt de Palmer à Grimsby est prolongé le  jusqu'à la fin de la saison. Il a raté un mois en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, marquant à son retour avec le premier match à l'extérieur de l'ancien club de Woking le 7 mars, qui s'est terminé par une victoire 2-1. Palmer marque un doublé lors du match retour de la demi-finale des barrages contre Eastleigh, le premier à la 35e minute et le second à la  minute, ce qui a porté le score à 3-0, ce qui signifie que Grimsby remporte le match nul 5-1 sur les deux rencontres. Il commence la finale des barrages de la Conference Premier 2015 au stade de Wembley le , qui se termine par un match nul 1–1 après prolongation, mais Grimsby a perdu la séance de tirs au but qui a suivi 5–3 contre Bristol Rovers.

Leyton Orient 
Le , Palmer signe pour le club de League Two Leyton Orient pour un montant non divulgué sur un contrat de deux ans. Il fait ses débuts lors de la première journée de 2015-2016 lors d'une victoire 2-0 à domicile contre Barnet, après être entré dans le match en tant que remplaçant à la 89e minute et avoir marqué son premier but comme remplaçant à la 76e minute dans un 3-0. victoire à domicile face à Stevenage le 18 août. 

Le , Palmer rejoint le club de la League Two de Luton Town en prêt jusqu'à la fin de 2016-2017. Il fait ses débuts quatre jours plus tard dans un match nul 1–1 contre l'ancien club de prêt Grimsby Town, après être entré dans le match à la  minute. Après avoir été remplaçant à la  minute, Palmer marque son premier but pour Luton avec le troisième but dans une victoire 3-0 à domicile contre Hartlepool United le . Après être entré dans la défaite 3-2 de Luton contre Blackpool lors du match aller de la demi-finale des barrages le 14 mai en tant que remplaçant à la  minute, Palmer était un remplaçant inutilisé au match retour quatre jours plus tard, ce qui a entraîné dans un match nul 3–3 et une défaite 6–5 au score cumulé. Il termine la période de prêt avec 18 apparitions et trois buts.

Lincoln Town 
Le , Palmer signe un contrat de deux ans avec le club nouvellement promu de la League Two, Lincoln City. Il a marqué son premier but pour Lincoln lors d'un match nul pour le trophée EFL contre Mansfield Town le . Palmer est devenu remplaçant à la  minute alors que Lincoln battait Shrewsbury Town 1-0 au stade de Wembley lors de la finale du trophée EFL 2018 le , après avoir été nommé dans l'équipe du tournoi avant le match.

Crawley Town 
Palmer signe pour un autre club de League Two, Crawley Town le  sur un contrat de deux ans pour une somme modique. En , Palmer s'excuse après que lui et son coéquipier Dominic Poleon aient publié une vidéo en ligne se moquant des installations d'entraînement et des coéquipiers de Crawley. Il quitte le club à l'été 2020 à la suite de l'expiration de son contrat.

AFC Wimbledon 
Palmer rejoint le club de League One AFC Wimbledon le  avec un contrat d'une durée non divulguée. Il marque son premier but pour Wimbledon lors d'une défaite 2-1 contre Lincoln City le .

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur du Wrexham FC
Joueur du Crawley Town FC
Joueur du Lincoln City FC
Joueur du Luton Town FC
Joueur du Leyton Orient FC
Joueur du Grimsby Town FC
Joueur du Mansfield Town FC
Joueur du Boreham Wood FC
Joueur du Woking FC
Footballeur anglais
Naissance en 1991